Кушни́р — украинская, а также еврейская фамилия. Произошла от употреблявшегося на Украине и в Польше названия скорняка, образованного от немецкого слова «Kürschner». Благодаря этому слову появился термин кушнирство.

В мужском роде фамилия склоняется, а в женском роде нет.

Известные носители 
 
 
 Кушнир, Алла Шулимовна (1941—2013) — советская и израильская шахматистка, историк и археолог, педагог, нумизмат.
 Кушнир, Антон Сергеевич (род. 1984) — белорусский фристайлист.
 Кушнир, Борис Исаакович (род. 1948) — советский, австрийский скрипач, педагог.
 Кушнир, Вардан Варданович (1970—2005) — организатор одной из наиболее известных спам-рассылок рунета.
 
 Кушнир, Вера Сергеевна (урождённая Абрамович; 1926—2011) — русская религиозная баптистская поэтесса.
 
 Кушнир, Геннадий Степанович (род. 1948) — советский хоккеист с мячом.
 
 Кушнир, Игорь Николаевич (род. 1971) — председатель правления — президент компании «Киевгорстрой».
 Кушнир, Изольда Михайловна (род. 1929) — заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Кушнир, Илья Иосифович (1921—1997) — советский архитектор, историк архитектуры, автор книг по архитектуре Новгорода.
 Кушнир, Йосеф (1900—1983) — израильский политик, депутат Кнессета.
 
 Кушнир, Лев Израилевич (род. 1961) — российский джазовый пианист, преподаватель.
 Кушнир, Михаил Михайлович (род. 1967) — советский, украинский борец вольного стиля и тренер.
 Кушнир, Наталья Григорьевна (более известна как Пучкова; род. 1954) — советская волейболистка.
 Кушнир, Семён Яковлевич (1937—2013) — учёный в области строительных технологий.
 Горшман, Шира Григорьевна (урождённая Кушнир; 1906—2001) — еврейская поэтесса и прозаик, писала на идише.

См. также

Примечания